Панамериканский чемпионат по самбо 2018 года прошёл в Акапулько (Мексика) 21-22 июля.

Медалисты

Мужчины

Командный зачёт

Женщины

Командный зачёт

Боевое самбо

Командный зачёт

Общий зачёт

Ссылки 
 

Панамериканские чемпионаты по самбо
Июль 2018 года
2018 год в самбо
Панамериканские чемпионаты в 2018 году
Международные спортивные соревнования в Акапулько
Панамериканские чемпионаты в Мексике
Спорт в Мексике в 2018 году